

Ла-Валл — місто, штат Вісконсин
 Ла-Валл — селище, штат Вісконсин